Мария Иригойен (; родилась 24 июня 1987 года в , Аргентина) — аргентинская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; победительница теннисного турнира Панамериканских игр (2011) в парном разряде.

Общая информация 
Отца Марии зовут Карлос. У уроженки Буэнос-Айреса есть брат Луис.

Впервые на корт аргентинка пришла в семь лет.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (30)

Победы (17) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров WTA в парном разряде (8)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (99)

Победы (60)

Поражения (39)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Аргентины